Spiralum är ett släkte av svampar. Spiralum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spiralum